Salamon László (1891–1983) romániai magyar költő, lapszerkesztő
Salamon László (1947) jogász, politikus, országgyűlési képviselő
Salamon László kézilabdázó